Древнефри́зский язы́к — западногерманский язык, ранняя форма фризского языка в период с VIII по XVI век. На нём говорили фризы, жившие на территориях между Синкфалом и Везером и в Южной Ютландии на европейском побережье Северного моря. Древнефризский развился в среднефризский язык, на котором говорили с XVI по XIX век.

История 

О языке поселенцев региона между Зёйдерзе и Эмсом периода поздней античности (фризии, известные по трудам Плиния и Тацита) свидетельствуют только несколько личных имён и географических названий. Ещё тогда Плиний в своей классификации германских племён объединял фризов в одну группировку с англами и саксами, которую называл общим именем ингвеонов; этот факт в XX веке послужил толчком к появлению теории ингвеонских языков.

В раннем средневековье Фризия простиралась от окрестностей Брюгге в современной Бельгии до берегов Везера в северной Германии. Племена, в течение V века переселявшиеся в Англию из нынешних северной Германии и Дании, происходили из того же региона и говорили на приблизительно таком же языке, что и население средневековой Фризии; этот факт объясняет высокую степень близости древнефризского и древнеанглийского языков.

В то время на фризском языке говорили на всём южном побережье Северного моря. Этот регион назывался Великой Фризией (), и многие её районы до сих пор хранят фризское наследие. Однако к 1300 году её границы откатились до Зёйдерзе (ныне Эйсселмер), и фризский язык на побережье сохранился только в виде субстрата.

В VIII веке, видимо, вследствие войн с франками и набегов викингов, часть фризов мигрировала к северу и заселила остров Гельголанд и Северо-Фризские острова. Вторая волна миграции произошла около 1100 года и привела к заселению прилегающего к Северо-Фризским островам континентального побережья. Часть переселенцев двигалась в восточном направлении и осела вблизи Ольденбурга. Так появилось ещё два очага фризского языка и культуры.

Фонетика 

В целом, древнефризский язык фонетически очень похож на древнеанглийский. В частности, ему присуща палатализация заднеязычных согласных, характерная для древнеанглийского. Например, в то время как близкородственные древнесаксонский и древненидерландский сохранили заднеязычную форму dag, в древнефризском она трансформировалась в dei, а в древнеанглийском — в dæġ . Прагерманская  перед гласными превратилась в , на примере слова церковь: в древнефризском — tzirke или tzerke, в древнеанглийском — ċiriċe , в то время как в древнесаксонском и древненидерландском — непалатализованная форма kirika. Ещё одна общая черта — это англо-фризское просветление, которое переводит a в e при некоторых обстоятельствах. В безударных слогах o переходит в a, а i — в e, как и в древнеанглийском.

Древнегерманские дифтонги *ai и *au превратились в древнефризские ē/ā и ā соответственно, как например в словах ēn/ān («один») из прагерманского *ainaz, и brād из *braudą («хлеб»). В сравнении, эти дифтонги превратились в ā и ēa (ān и brēad) в древнеанглийском, и в ē и ō (ēn и brōd) в древнесаксонском. Дифтонг *eu в большинстве случаев превратился в ia, а древнегерманский *iu сохранился. Эти дифтонги первоначально начинались с силлабического (ударного) i, но ударение позднее сместилось на вторую гласную, дав в итоге iā и iū. Например, thiād («люди») and liūde из прагерманского *þeudō and *liudīz.

Как правило, h между гласными исчезло (sian из *sehwanaN), как и в древнеанглийском и древненидерландском. С другой стороны, h- в начале слова сохранилось. Древнефризский сохранял th во всех случаях дольше, чем древненидерландский и древнесаксонский, показывая постепенное распространение перехода от th к d с юга на север, начиная с южной Германии в IX веке как часть Второго передвижения согласных, но не затронувшего фризский язык до XIII или XIV века.

Грамматика 
В древнефризском языке сохранились склонения:

Письменные памятники 
Наиболее ранние из известных образцов древнефризской письменности — несколько экземпляров рунических надписей периода до IX века в очень ранней форме языка. Эти рунические письмена, однако, состоят из не более чем одной надписи из одного или нескольких слов.

Первые образцы классического древнефризского языка — несвязные слова в латинском контексте — принадлежат периоду с IX века. Древнефризский язык засвидетельствован в ряде дошедших рукописей, принадлежащих периоду с XII по XIII век, но большинство из них — периоду с XIV по XV век. Как правило, это тексты в основном юридического содержания. Характерной особенностью древнефризских юридических текстов было то, что почти все они представляют собой переработку материала, возникшего в различных районах и в разное время. В словаре текстов того времени много заимствований, в их синтаксисе заметно несомненное влияние латыни. В других памятниках данного периода  — дипломатических актах, кадастровых реестрах, судебных протоколах и т. д. — отражён специфичный узус, используются особая орфография и ряд своеобразных языковых форм. Их правописание весьма произвольно и непоследовательно. В текстах очень употребительны штампы и выражения, не встречающиеся в других древнефризских памятниках. Ниже приведён список документов на древнефризском языке в хронологическом порядке:

 первая Брокмерская рукопись (B1), между 1276 и 1300 годами 
 первая Рюстрингская рукопись (R1), около 1300 года
 вторая Рюстрингская рукопись (R2), 1327 год
 вторая Брокмерская рукопись (B2), 1345 год
 первая рукопись из Хунсиго (H1), 1325—1350 годы
 вторая рукопись из Хунсиго (H2), 1325—1350 годы
 первая рукопись из Эмсинго (E1), около 1400 года
 рукопись из Фивельго (F), между 1427 и 1450 годами
 третья рукопись из Эмсинго (E3), около 1450 года
 вторая рукопись из Эмсинго (E2), немного позднее 1450 года
 Processus Judicii (E4), 1457 год
 Jus Municipale Frisonum (J), 1464 год
 Codex Unia (U), 1477 год
 Codex Roorda (Ro), 1480–1485 годы
 Codex Parisiensis (P), 1483–1500 годы
 Freeska Landriucht (D), около 1485 года
 Codex Aysma (A), около 1500 года
 Codex Furmerius (Fs), около 1600 года

Фризские поселенцы на побережье Южной Ютландии (нынешняя Северная Фрисландия) также говорили на древнефризском, но письменные источники того времени в этой области до сих пор не найдены. Также не сохранилось ни одного документа на древнефризском из района между Шельдой и Вли.

Примечания 

Языки Нидерландов
Языки Германии
Средневековые языки
Фризские языки